Feydhoo (Seenu-atol), een eiland van het Seenu-atol, Maldiven
 Feydhoo (Shaviyani-atol), een eiland van het Shaviyani-atol, Maldiven